До́усон () — прізвище англійського, ірландського та шотландського походження.

Відомі носії прізвища 
  (; 1820—1899) — канадський геолог, ректор Університету Макгілла.
 Девід Доусон (;  1982) — англійський актор.
 Доріс Доусон (; 1905—1986) — американська кіноакторка.
 Ентоні Доусон (; 1916—1992) — шотландський актор.
 Кетлін Доусон (;  1997) — британська плавчиня, олімпійська медалістка (2020), чотирикратна чемпіонка Європи (2016, 2021).
 Крейг Доусон (;  1990) — англійський футболіст, захисник.
  (; 1889—1970) — англійський історик, філософ і культуролог.
 Майкл Доусон (;  1983) — англійський футболіст, захисник.
  (;  1958) — американська акторка, режисер і телевізійний продюсер.
 Саллі Доусон (;  1955) — американська вчена-фізик, дослідниця елементарних частинок.
  (; 1889—1951) — англійський шаховий композитор, президент Британського товариства любителів шахових задач (1931—1943).
 Шарлотта Доусон (; 1966—2014) — новозеландсько-австралійська журналістка, телеведуча і фотомодель.

Вигадані персонажі 
 Майкл Доусон () — вигаданий персонаж і один з головних героїв американського телесеріалу «Загублені».

Примітки